Сурдук има више значења:

 Сурдук
 Сурдук (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Сурдук (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Сурдук (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Општина Сурдук (Салаж), општина у округу Салаж у Румунији